Die Alka Superliga 2014/15 war die 25. Spielzeit der höchsten dänischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 18. Juli 2014 und endete am 7. Juni 2015. Aufsteiger aus der 1. Division waren Hobro IK aus Hobro und Silkeborg IF aus Silkeborg.

Seit dem 1. Januar 2015 trägt die Liga den Sponsorennamen Alka Superliga, nach dem dänischen Versicherungsunternehmen Alka. Der Vertrag hat eine Laufzeit dreieinhalb Jahre bis Mitte 2018.

Der Titelverteidiger war Aalborg BK.

Modus 
Die zwölf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Alle Mannschaften trafen also dreimal aufeinander, sodass einige Mannschaften zwei Heimspiele, andere zwei Auswärtsspiele gegen denselben Gegner in einer Saison bestritten. Jedoch war sichergestellt, dass keine Mannschaft mehr als 17 Heimspiele hatte.

Der Meister nach 33. Spieltagen qualifizierte sich für die Teilnahme an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2015/16. Die zweit- und drittplatzierten Mannschaften traten in der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2015/16 an.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15